Danny Murphy (1955-2014), acteur américain ;
 Danny Murphy (1977-), footballeur anglais.

Voir aussi